Julio Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Julio Rodríguez (* 1977), uruguayischer Fußballspieler
 Julio Rodríguez (Leichtathlet) (* 1995), venezolanischer Leichtathlet
 Julio Rodríguez (Baseballspieler) (* 2000), dominikanischer Baseballspieler